Гранха лас Кармелитас има више значења:

 Гранха лас Кармелитас (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха лас Кармелитас (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику